Сангушко, Роман Евстафьевич
 Сангушко, Роман Фёдорович